Ari Vallin (né le  à Ylöjärvi en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club
En 1996, il débute avec le Tappara Tampere en SM-Liiga. Il remporte le titre en 2002 avec le Jokerit, 2004 et 2005 avec le Kärpät Oulu, et 2011 avec le HIFK. En 2006-2007, il joue successivement pour les Americans de Rochester en LAH et le Frölunda HC en Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997|| Tappara Tampere || SM-Liiga ||21||0||0||0||8||3||0||0||0||0
|-
|1997-1998|| Tappara Tampere || SM-liiga ||44||2||2||4||16||4||0||3||3||0
|-
|1998-1999|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||49||6||3||9||24||8||0||1||1||8
|-
|1999-2000|| Tappara Tampere || SM-liiga ||54||4||8||12||36||4||0||0||0||8
|-
|2000-2001|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||53||5||7||12||34||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||45||4||20||24||24||12||1||4||5||2
|-
|2002-2003|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||53||5||11||16||34||8||0||1||1||4
|-
|2003-2004|| Kärpät Oulu || SM-liiga ||54||7||10||17||36||15||3||2||5||8
|-
|2004-2005|| Kärpät Oulu || SM-liiga ||55||2||15||17||40||12||2||2||4||10
|-
|2005-2006|| Kärpät Oulu || SM-liiga ||50||7||23||30||84||10||0||1||1||24
|-
|2006-2007 ||Americans de Rochester ||LAH ||24||0||7||7||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 ||Frölunda HC ||Elitserien ||23||3||6||9||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 ||HC Viège ||LNB ||   ||   ||   ||   ||   ||6||0||7||7||4
|-
|2007-2008 ||Lokomotiv Iaroslavl ||Superliga|| 53|| 3|| 8|| 11|| 68||16 || 0||4 || 4|| 24
|-
|2008-2009 ||Färjestads BK ||Elitserien|| 39|| 3|| 9|| 12|| 30|| 10|| 1|| 1|| 2|| 22
|-
|2009-2010 || Färjestads BK || Elitserien || 48|| 1|| 12|| 13|| 44|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2010-2011 || HIFK || SM-liiga || 48|| 1|| 14|| 15|| 46|| 9|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2010-2011|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 48|| 5|| 6|| 11|| 26|| 13|| 2|| 3|| 5|| 22
|-
|2012-2013 ||HC Sparta Prague || Extraliga || 31|| 0|| 7|| 7|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 9|| 0|| 1|| 1|| 8|| 10|| 0|| 1|| 1||6 
|-
|2013-2014|| Kärpät Oulu || Liiga || 58|| 1|| 16|| 17|| 44|| 16|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 41|| 2|| 1|| 3|| 22|| 18|| 0|| 4|| 4|| 27
|-
| 2015-2016 || KooKoo Kouvola || Liiga || 40 || 2 || 3 || 5 || 45 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mars 1978
Naissance à Ylöjärvi
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Tappara
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HC Viège
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HC Sparta Prague
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Kiekko-Vantaa